Эфион — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Эфион — спутник Финея;
 Эфион — сын нимфы, упомянутый у Стация;
 Эфион — конь Евнея.